

Armi
 Heckler & Koch P9 – pistola semiautomatica
 Heckler & Koch P9S – variante della Heckler & Koch P9

Codici 
 P9 – codice vettore IATA di Nas Air e PAL Perm Airlines

Giochi 

Power Nine, gruppo di nove carte del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering considerate tra le più potenti e rare di tutte